NLRP7 () — цитозольный белок, Nod-подобный рецептор семейства NALP, продукт гена NLRP7, участвует в регуляции воспаления.

Функции 
Ингибирует секрецию интерлейкина 1-бета, опосредованную активацией каспазы-1. Индуцируется липополисахаридом и интерлейкином 1-бета.

Структура 
Зрелый белок состоит из 980 аминокислот, молекулярная масса — 111,8 кДа.  Молекула включает домены DAPIN и NACHT, 9 LRR (лейцин-обогащённых)-повторов и участок связывания АТФ. 

Взаимодействует с каспазой-1 и интерлейкином 1-бета.

Тканевая специфичность 
Экспрессируется в матке и яичниках, в меньшей степени в мозге и сердце. Отсутствует в скелетных мышцах.

Примечания

Литература 

 

Иммунная система
Внутриклеточные рецепторы